Neufarhn (en allemand « Nouvelle route ») est le nom de plusieurs villes d'Allemagne:

 Neufahrn in Niederbayern
 Neufahrn bei Freising